John Millman era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da James Duckworth.

In finale Kwon Soon-woo ha sconfitto James Duckworth con il punteggio di 7-6(6), 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Aslan Karacev (secondo turno)
 Aleksandr Bublik (semifinale)
 Dušan Lajović (secondo turno)
 Filip Krajinović (secondo turno)

 John Millman (quarti di finale)
 Benoît Paire (primo turno)
 Laslo Đere (quarti di finale)
 Il'ja Ivaška (semifinale)

Qualificati 

  Dmitrij Popko (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

  Marc Polmans (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

Wildcard 

  Timofej Skatov (secondo turno)
  Michail Kukuškin (primo turno)

 Fernando Verdasco (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2021